Martin Johnson – giocatore e allenatore inglese di rugby a 15
 Martin Johnson – musicista e produttore statunitense